не путать другими посёлками Заречье в том же Мглинском районе — Заречье (Симонтовское сельское поселение) и в том же поселении — Заречье (Ветлевское сельское поселение)

Заречье — посёлок в Мглинском районе Брянской области Российской Федерации. Входит (с 2019 г.) в Ветлевское сельское поселение.

География 
Расположено около пос. Липки и Крымок, дер. Санники.

История 
До 2005 года Заречье входило в Осколовский сельский совет. В результате проведения муниципальной реформы в 2005 году Осколовский сельсовет преобразован в Осколковское сельское поселение, в состав которого и было включено Заречье.

После упразднения Осколовского поселения 8 мая 2019 года Заречье включено в Ветлевское сельское поселение.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги. Одна из них ведёт на пос. Красный на автодороге местного значения «15К-1609 ‪Ветлевка — Вормино‬», идущая через село Осколково.

Примечания 

Населённые пункты Мглинского района